Montolivet (barri de València), barri de València pertanyent al districte de Quatre Carreres.
 Montolivet (Sena i Marne), municipi francès al departament de Sena i Marne.
 Cantó de Marsella Montolivet, cantó francès del departament de les Boques del Roine al districte de Marsella.
 Volcà de Montolivet, volcà de la ciutat d'Olot (La Garrotxa).
 Pont de Montolivet, pont de la ciutat de València.